Вида́вка () — река в Польше, правый приток Варты, протекает по территории Радомщанского, Белхатувского, Ласкского и Здуньсковольского повятов в южной части Лодзинского воеводства.

Длина реки составляет 95,8 км, площадь водосборного бассейна — 2,4 тысячи км². Средний расход воды в устье с 1951 по 1990 года — 13,9 м³/с.

Начинается юго-восточнее села Кодромб на высоте 240 м над уровнем моря. В верховье питается главным образом за счёт подземных вод, откачиваемых из рудников. Генеральным направлением течения реки является северо-запад. Около Пстроконе сливается с верховьем Варты на высоте 136 м над уровнем моря.

Основные притоки (от истока): Ракувка (правый), Пилься (правый), Красова (левый), Хшонставка (правый), Грабя (правый), Нецеч (левый). Крупнейший приток — Грабя, сливается с низовьем Видавки около Видавы.

В низовье от Рогузьно до устья течёт в пределах регионального ландшафтного парка «Междуречье Варты и Видавки».

Примечания

Литература 
 Lesiński A.: Zanieczyszczenie rzeki Widawki [w:] «Na sieradzkich szlakach» nr 4/III/1987, s. 6-9

Притоки Варты
Реки Лодзинского воеводства
Радомщанский повет
Белхатувский повет
Ласкский повет
Здуньсковольский повет